Коммуникационное оборудование:
 Оконечное оборудование данных — терминальные устройства (компьютеры).
 Оконечное оборудование линии связи — аппаратура канала данных (модемы).
 Сетевое оборудование — маршрутизаторы, концентраторы, кабеля и т. п.